WWE ist eine US-amerikanische Wrestling-Promotion. Das Unternehmen vergibt mehrere Meisterschaften an professionelle Wrestler und Wrestlerinnen. 

In der 50-jährigen Geschichte des Unternehmens wurden über 40 verschiedene Meisterschaften vergeben.  Von diesen Titeln wurden 28 zurückgezogen und durch Ersatztitel oder Titelvereinheitlichungen abgelöst. Im Folgenden ist eine Zusammenstellung der früheren Meisterschaften des Unternehmens, die einst aktiv waren und an  professionelle Wrestler und Wrestlerinnen vergeben worden sind.

Eingestellte Meisterschaften (Männer)

Singles Meisterschaften

Tag Team Meisterschaften

Eingestellte Meisterschaften (Frauen)

Singles Meisterschaften

Tag Team Meisterschaften

Siehe auch 
 Liste der WWE-Titelträger

Weblinks 
 Superstars auf wwe.com

Liste (Wrestling)